И́нка Гри́нгс (, 31 октября 1978) — немецкая футболистка, выступавшая на позиции нападающего, а ныне — главный тренер женского футбольного клуба «Дуйсбург 2001». Наиболее известна по своим выступлениям за футбольный клуб «Дуйсбург 2001» и национальную сборную Германии. Двукратный чемпион Европы (2005 и 2009), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2000).

Карьера

Клубная 
Инка Грингс заключила контракт с ЖФК «Дуйсбург 2001» в 1995 году и быстро стала важнейшим игроком для клуба. В последующие годы Грингс стала одной из самых успешных футболисток женской Бундеслиги. В 1998 году Грингс в составе клуба выиграла первый титул — кубок Германии по футболу. В сезоне 1998/99 Инка Грингс стала лучшим бомбардиром чемпионата, а в 1999 году стала футболисткой года в Германии.

В последующие годы Грингс стала лучшим бомбардиром женской Бундеслиги, поразив ворота соперника 350 раз к январю 2011 года. В сезоне 1999/00 «Дуйсбург» стали чемпионами Германии, а Грингс в этом сезоне установила абсолютный рекорд — 38 забитых голов. В 2009 году Грингс подняла над головой кубок УЕФА среди женщин. В течение трёх лет с 2008 по 2010 годы Инка становилась лучшим бомбардиром сезона, благодаря чему вновь стала футболисткой года в Германии (в 2009 и 2010 годах).

1 сентября 2011 года, за год до окончания контракта с «Дуйсбургом», Грингс перешла в швейцарский клуб «Цюрих». В этом же году Инка стала обладателем кубка Швейцарии и победителем чемпионата. В 2013 году выступала в WPS в составе клуба «Чикаго Ред Старз», куда перешла вместе с подругой по национальной сборной Соней Фусс. Завершила карьеру игрока в немецком «Кёльн».

В сборной 
Дебютировала в составе сборной в мае 1996 года в матче против Финляндии. Выступала в составе сборной Германии на Чемпионате мира 1999 года, забив три гола. На Олимпийских играх 2000 года в составе команды стала обладательницей бронзовых медалей футбольного турнира. Множество международных турниров Грингс пропустила из-за травм (чемпионат Европы 2001, чемпионат мира 2003, Олимпийские игры 2004). На чемпионате Европы 2005 года стала лучшим бомбардиром турнира, забив четыре мяча и завоевав с командой титул чемпионов Европы. Отсутствовала на чемпионате мира 2007 и Олимпийских играх 2008 из-за разногласий с главным тренером сборной Сильвией Нейд. Вновь вызывается в сборную на чемпионат Европы 2009. Грингс вместе с командой завоёвывает очередной титул чемпионов Европы, а также с пятью забитыми мячами вновь становится лучшим бомбардиром чемпионата.

Инка Грингс в составе национальной сборной забила 64 мяча, являясь третьим бомбардиром женской сборной Германии после Биргит Принц (128) и Хайди Мор (83). В среднем, за свои 96 игр Инка забивала 0,69 голов за матч, что делает её вторым по результативности игроком сборной за всю историю.

Личная жизнь 
Инка Грингс является открытой бисексуалкой. Имела отношения с коллегой по команде Линдой Брезоник и бывшим тренером «Вольфсбурга» Хольгерем Фахом.

Примечания

Ссылки 
 Лучшая футболистка ЧЕ-2009 среди женщин по версии UEFA.com > Инка Грингс
 Бомбардир по фамилии Грингс

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Дуйсбург 2001»
Игроки ЖФК «Цюрих»
Игроки ЖФК «Чикаго Ред Старз»
Игроки ЖФК «Кёльн»